Biscuit se poate referi la:

 biscuit - produs alimentar bine deshidratat prin coacerea unui aluat de prăjitură, tăiat în diferite forme (cerculețe, pătrățele, litere etc.);
 biscuit cu sare
 biscuiți eugenia
 biscuit - semifabricat din ceramică neglazurată, ars numai o dată și folosit la fabricarea faianței sau a porțelanului; (prin extensie) statuetă sau mic grup de faianță fină ori porțelan fără glazură;
 biscuit - porțelan supus la două arderi succesive, a cărui structură imită marmura.